Reibel ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Reibel (* 1997), deutscher Wasserballspieler
 Earl Reibel (1930–2007), kanadischer Eishockeyspieler
 Guido Reibel (* 1968), deutscher Wasserballspieler und -trainer
 Guy Reibel (* 1936), französischer Komponist, Musikpädagoge und Chorleiter
 Karl Reibel (1824–1895), deutscher Kaufmann und Politiker